Дон Жуан може да се отнася за:
 Дон Жуан, художествен герой
 Дон Жуан (опера), опера от Волфганг Амадеус Моцарт
 Дон Жуан (езеро), езеро в Антарктида